Михаил Иванович Бобков (1916 — ?) — бригадир колхоза «Борец» Дмитровского района Московской области, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1916 году в Дмитровском уезде Московской губернии. Образование — среднее. Член КПСС.

С 1930 г. работал в местном колхозе «Борец». С конца 1930-х гг. бригадир полеводческой бригады, состоявшей из двух звеньев — по выращиванию овощей и зерновых культур.

С 1944 г. бригадир по картофелю (бригада № 1). Использовал междурядья не 60 см, как тогда было принято, а 70 см, что позволило проводить дополнительную междурядную обработку до смыкания ботвы.
По итогам работы в 1947 году награждён орденом Ленина (19.02.1948).

В 1948 году его бригада получила урожай картофеля 542 центнера с гектара на площади 6 гектаров.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1949 года за получение высокого урожая картофеля в 1948 году присвоено звание Героя Социалистического Труда (вместе с председателем колхоза Ф. А. Бурмистровым, звеньевыми В. Ф. Гудковой и М. Е. Ляминой).

В 1949 г. его бригада взяла обязательство получить 600 ц. картофеля с гектара.

Работал в колхозе (совхозе) «Борец» до начала 1970-х гг., затем вышел на пенсию по состоянию здоровья.

Источники 
 Огонек, Том 27. Издательство «Правда.», 1949
 Вопросы использования земли в колхозах. А. Е. Краева. Изд-во Академии наук СССР, 1955 — Всего страниц: 149. Стр. 55.
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=25658
 Колхоз высоких урожаев [Текст] : (Опыт колхоза «Борец» Дмитров. района) / Ф. А. Бурмистров, П. В. Гудков, М. И. Бобков [и др.], Герои социалист. труда. — [Москва] : изд-во и тип. изд-ва «Моск. рабочий», 1949. — 120 с. : портр.; 20 см. — (Опыт Героев социалистического труда).

Члены КПСС
Персоналии:Дмитровский район (Московская область)